Ходање 20 километара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 4. октобра.

Титулу светског првака из Лондона 2019. није бранио Еидер Аревало из Колумбије.

Земље учеснице 
Учествовало је 54 такмичара из 29 земаља.

  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  Неутрални спортисти (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих атлетичара 2019. године у ходању на 20 км, пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 4. октобра 2019. године у 23:30.,

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара.

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке у ходању на 20 км за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Ходање на 20 км на Светском првенству у атлетици на отвореном